Стольберг Марк Мойсейович (;  1922, Ростов-на-Дону — зник безвісти 16 травня 1942) — радянський шахіст.
 Стольберг Фелікс Володимирович ( 2 листопада 1938, Харків, Україна) — український вчений, фахівець у галузі фітотехнології.